Brandlberg heißen folgende geographische Objekte:

Ortsteile, Deutschland:
 Brandlberg-Keilberg, Stadtbezirk von Regensburg, Bayern
 Brandlberg (Bogen), Ortsteil der Stadt Bogen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Brandlberg (Irschenberg), Ortsteil der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach, Bayern
 Brandlberg (Kröning), Ortsteil der Gemeinde Kröning, Landkreis Landshut, Bayern
 Brandlberg (Ruhpolding), Ortsteil der Gemeinde Ruhpolding, Landkreis Traunstein, Bayern

Berge:
 Brandlberg (Aletshausen), 581 m, bei Aletshausen, Landkreis Günzburg, Bayern
 Brandlberg (Brandlberg), 416 m, im Stadtbezirk Brandlberg-Keilberg, Regensburg, Bayern

sowie das Naturschutzgebiet Brandlberg im Stadtbezirk Brandlberg-Keilberg von Regensburg, Bayern

Siehe auch:
Brandberg
Brandenberg
Brandberge